Гуа́ш — різновид водорозчинних фарб з додатком крейди, каоліну чи свинцевих білил. Гуашами називають також художні твори, виконані з застосуванням цих фарб. 
 Gouache (Гуа́ш) — український поп-рок гурт, заснований у 2006 році композитором та аранжувальником Іваном Розіним та Дмитром Сехно.

Багатозначні терміни